Happle ist der Familienname von:

 Lotti Happle (* 1987), Schweizer Schauspielerin
 Rudolf Happle (* 1938), deutscher Mediziner und Autor
 Wolfgang Happle (* Mitte 20. Jh.), deutscher Skispringer